1999 kan betyda:

 1999 – ett år i den gregorianska kalendern
 1999 (sång) – en sång från 1982 av artisten Prince
 1999 (musikalbum) – ett album från 1982 av artisten Prince
 Space: 1999 – engelska originalnamnet på science fiction-TV-serien Månbas Alpha